Скотт Ке́ллерман Фо́ли (; род. , Канзас-Сити, Канзас, США) — американский актёр. Он известен по ролям в телевизионных шоу, таких как «Отряд „Антитеррор“» и «Фелисити», и в таком фильме, как «Крик 3». Он также был приглашённым актёром в сериалах «Бухта Доусона», «Клиника», «Анатомия страсти», «Настоящая кровь» и «Город хищниц».

Биография 
Фоли родился в Канзас-Сити, штат Канзас. Он старший из трёх сыновей своих родителей, Конни и Хью Фоли. В детстве он жил в разных странах, так как его отец делал карьеру в международном банковском деле. Когда ему было пятнадцать лет, умерла его мать.

Фоли является выпускником средней школы Клейтон.

Карьера 
Прорывом Фоли стала роль Ноэля Крейна в «Фелисити». Он периодически появлялся в сериале «Клиника», играя бойфренда Эллиот Рид, Шона Келли, и в «Лето наших надежд» в роли Клиффа.

Фоли был номинирован на Teen Choice Awards в номинации «Самый отвратительный тип» в фильме «Крик 3». Отдельно от ролей, Фоли пробовал свои силы как режиссёра, так и продюсера. Он был режиссёром одного из эпизодов «Фелисити» (эпизод «Выпускник»), а также был продюсером ситкома «A.U.S.A.», в котором сыграл главную роль.

Он сыграл одну из ролей в военной драме канала CBS «Отряд «Антитеррор»», где на протяжении 4 сезонов играл сержанта первого класса Боба Брауна. Был приглашённым актёром в эпизоде сериала «Доктор Хаус».

Скотт Фоли появился в трёх эпизодах нового комедийного хита ABC «Город хищниц», начиная с декабря 2009 года. В сериале играет его партнёр по «Крику 3» Кортни Кокс. У его персонажа и Джулс (персонаж Кокс) завязались близкие отношения, но они быстро закончились, так как он хотел более серьёзных отношений.

Личная жизнь 
19 октября 2000 года Фоли женился на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой познакомился на съёмках сериала «Фелисити». В мае 2003 года Гарнер подала на развод.

В июне 2006 года он объявил о помолвке с актрисой Марики Доминчик, в июне 2007 года у них состоялась частная свадьба на Гавайях. На этой свадьбе он стал деверем актрисы Дагмары Доминчик, сестры Марики, и её мужа, актёра Патрика Уилсона.

В октябре 2009 года было объявлено, что Фоли и его жена ждут своего первого ребёнка, долгожданную дочь.

Фильмография

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 Scott Foley Bio at CBS — The Unit
 Scott Foley interview